Les mots Danicus, Danica et Danicum sont trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif du latin médiéval signifiant « danois, du Danemark ».

Danica est aussi un prénom féminin d'origine slave méridionale.

Sciences et techniques 
 En taxonomie, les mots danicus, danica et danicum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces animales et végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : danicus, danica, danicum.

Culture et société 
 Le camp de concentration de Danica (1941-1945), du nom d'une ancienne usine d'engrais, est le premier camp de concentration et d'extermination créé dans l'État indépendant de Croatie.
 La Flora Danica est un atlas botanique encyclopédique édité au Danemark entre 1761 et 1883.

Anthroponyme 
 Danica est un prénom féminin, issu de l'expression serbo-croate zvijezda danica («  »). Pour les articles consacrés à des personnes portant ce prénom, voir la liste générée automatiquement.

Épithète spécifique